Cornelis Pijper, burgemeester van Opmeer
Dirk Pijper, schrijver, dichter en wethouder
Fredrik Pijper, theoloog en kerkhistoricus
Jody Pijper, Nederlands zangeres
Theo Pijper, gras- en speedwaycoureur
Willem Pijper, Nederlands componist

Zie ook
Pijpers